Daliang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daliang (ort), Tianjin, 
 Daliang (sockenhuvudort), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar